Krupki – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu krupkowskiego

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Krupki – przysiółek wsi Gierczyce w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Krupki – część wsi Czerwona Wola w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa
 Krupki – część Nasielska (obecnie Krupka)

Zobacz też 
 Krupa, Krupice, Krupin, Krupińskie, Krupka, Krupówka, Krupy